Критовский сельсовет - сельское поселение в Боготольском районе Красноярского края.

Административный центр - село Критово.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Критовский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 13.09.2015. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 12

 Глава муниципального образования
 Воловников Анатолий Витальевич. Дата избрания: 14.09.2014 - .... 2019

Примечания 

Муниципальные образования Боготольского района
Сельские поселения Красноярского края